Джон Дойл:
 Дойл, Джон (1797—1868) — британский художник, дед Артура Конан Дойла.
 Дойл, Джон (род. 1966) — американский футболист.